Sjöstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Sjöstedt (1906–1981), finnischer Hürdenläufer
 Eva-Lotta Sjöstedt (* 1966), schwedische Managerin 
 Jonas Sjöstedt (* 1964), schwedischer Politiker
 Margareta Sjöstedt (1923–2012), österreichisch-schwedische Opernsängerin 
 Thure Sjöstedt (1903–1956), schwedischer Ringer
 Yngve Sjöstedt (1866–1948), schwedischer Naturforscher